Паредес-де-Эскалона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 25 км². Население — 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Покровителем города считается святой Висенте.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial sobre Paredes de Escalona

Муниципалитеты Толедо